VKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Kavik (Stati Uniti)